Естеро Верде има више значења:

 Естеро Верде (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Естеро Верде (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Естеро Верде (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику